Ealing (borough), een borough in Londen
 Ealing (wijk), een wijk in deze borough